Фёдор Шевчу́к:
 Шевчук, Фёдор Кузьмич (1918—1964) — Герой Советского Союза.
 Шевчук, Фёдор Куприянович (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.